Oberalbach ist ein Ortsname:

 Oberalbach (Fernwald), ehemaliger Siedlungsteil des Ortsteils Albach, Gemeinde Fernwald, Landkreis Gießen, Hessen; in Albach aufgegangen
 Oberalbach (Wachenroth), Siedlungsteil des Dorfes Albach, Markt Wachenroth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Oberalbach (Wilhelmsdorf), Dorf der Gemeinde Wilhelmsdorf, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Albach